Мо́сар (белор. Мосар) — деревня в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.

География 
Расположена на реке Маргва.

Этимология 
Название Мосар — финно-угорского происхождения и означает «болото», «влажное место».

История 
Впервые упоминается в 1514 г. как владение Юрия Зеновича. Согласно грамоте вел . князя Сигизмунда Августа от 11 октября 1554 года Яну Михайловичу Зеновичу было разрешено при своем имении Мосар над рекой Дисна заложить местечко, а также предоставлено право на торговлю и учреждение "свободных" корчем. В Мосаре на ночлег останавливался Стефан Баторий во время похода на Псков во время Ливонской войны. От Зеновичей (Деспот-Зеновичей) имение в 1-ой половине XVII века перешло к Мартиану Воловичу, виленскому земскому писарю, в 1639 г. — к Петру Долмат-Исайковскому герба «Прус І», ловчему литовскому. В 1657 дочь Петра Карла Долмат - Исайковскага - Софья , вдова Самуила Паца, во второй раз вышла замуж за Виктора Константина Млечко герба «Долива» («Три Розы»), полковника жмудского. Их дочь Констанция получила Мосар в приданое, выйдя замуж за Яна Владислава Бжостовского герба «Стремя» , каштеляна трокского. С этого времени Мосар на протяжении более чем 200 лет принадлежал Бжостовским.

Во времена Станислава Августа Понятовского, в 1775-1790-е , при Роберте и Анне Бжостовских в Мосаре возведен двухэтажный дворец в стиле классицизма (уничтожены Красной Армией во время наступления в 1920-м) и костел Св. Анны. Дворец окружал парк с дубовой аллеей и садом. В те времена несколько раз в Мосаре гостил король Станислав Август Понятовский, который даже участвовал здесь в археологических раскопках как любитель старины.

В деревне родился полководец, генерал-лейтенант Адам Игнатьевич Цвецинский (1826—1881), чей сын Максимилиан Адамович (1868—1918) также стал генералом.

В 18-1-й пол. 19 в. существовала униатская церковь. Народное училище , открытое в 1872 , располагалась в общем доме , финансировалось в размере 200 рублей в год. В 1885 г. в имении Мосар было 558 жителей и 2030 десятин земли. В одноименной деревне насчитывалось 117 жителей.

В 1870-е годы Мосар приобрел Эдмунд Пилсудский. Следующим и последним владельцем имения был его сын Каликст Юзеф. С 1921 Мосар в составе Польши, принадлежал Луцк - Козловской гмине Дисненского повета Виленского воеводства. Крупнейшими земельными собственниками были Эдмунд Пилсудский, Каликст Пилсудский - родственники Юзефа Пилсудского.

С 1939 Мосар в составе БССР, с 12 октября 1940 - центр сельсовета Дуниловичского района. С 20 января 1960 находился в Глубокском районе, с 20 мая 1960 - в Уделовском сельсовете. В 1997 в деревне насчитывалось 494 жителя и 231 двор.

Мосар на старых фотографиях:

Достопримечательности 
 Католическая церковь Св. Анны (1792), принадлежала иезуитам
 Памятник Иоанну Павлу II
 Культурно-дендрологический комплекс - филиал государственного учреждения культуры «Глубокский историко-этнографический музей»

Интересные факты

Деятельность Юозаса Бульки 

Священнослужитель Юозас Булька создал при местной католической церкви антиалкогольный музей, заложил аллею трезвости, много внимания уделял благоустройству деревни. В туристических проспектах Мосар окрестили «белорусским Версалем».

Известные жители и уроженцы 
 Ксёндз Юозас Булька — католический священник, бывший настоятель костёла Святой Анны в деревне Мосар Глубокского района Витебской области
 Бжостовский, Павел Ксаверий — государственный и религиозный деятель Великого княжества литовского, меценат
 Цвецинский, Адам Игнатьевич — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Примечания

Ссылки 
 Виртуальный тур (38 точек) по Костёлу Св. Анны и ландшафтному парку
 Мосар
 

Населённые пункты Глубокского района